Мінне́ллі () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:
 Вінсент Міннеллі (; 1903–1986) — американський режисер театру та кіно.
 Лайза Міннеллі (;  1946) — американська актриса, дочка Вінсента Міннеллі.

Італійські прізвища